Центральный банк Кипра (, ) — центральный банк Республики Кипр, расположенный в Никосии. Основан в 1963 году. В 2008 году Центральный банк Кипра стал членом Еврозоны.

Ссылки 
 Официальный сайт Центрального банка Кипра

Кипр
Банки Кипра
Организации, основанные в 1963 году